Tom Tully peut désigner :
 Tom Tully (scénariste) (1950-) est un scénariste britannique de bande dessinée ;
 Tom Tully (acteur) (1908-1982) est un acteur américain.